Medicinae Doctor (MD)
Doctor of Philosophy (Philosophiae Doctor o PhD)
Doctor of Business Administration (DBA)
Theologiae Doctor (ThD)

Pagine correlate
The Doctor